Félix-Auguste Duvert – commediografo e scrittore francese
 Tony Duvert – scrittore e giornalista francese
 Walter Düvert – militare tedesco